Татья́на Дени́сова:
 Денисова, Татьяна Викторовна (род. 1980) — украинский хореограф.
 Денисова, Татьяна Ивановна (род. 1960) — советская конькобежка.
 Денисова, Татьяна Яковлевна (род. 1965) — марийская певица.